Zbylut Pałuka z Łekna (ojciec) – kasztelan ujski w latach 1335-1339
 Zbylut Pałuka z Łekna (syn) – prepozyt włocławski zm. po 1369